Темерин () — населенный пункт городского типа в Сербии. Находится в Южнобачском округе Воеводины.

Демография и этнический состав 
Согласно переписи населения 2002 года в Темерине проживали 19 216 человек. Из них 9 660 (50,27%) сербы, 8 187 (42,60%) венгры, 304 (1,58%) югославы и т.д.

Известные уроженцы 
 Лукиян Мушицки — сербский писатель и теолог
 Карол Сирмаи — венгерский писатель
 Драгутин Зеленович — премьер-министр Сербии в 1991 году

Галерея 

Города Воеводины
Населённые пункты Сербии